Az 1984. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi óriás-műlesiklás versenyszámát február 14-én rendezték a Bjelašnicán. Az aranyérmet a svájci Max Julen nyerte meg. A Magyarországot képviselő Kozma Péter az első futamban nem ért célba, így helyezetlenül járt.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1984. évi téli olimpiai játékokon